Ge o GE puede referirse a:
el nombre de la letra latina G;
el nombre de la letra cirílica Г (G);
げ o ゲ (ge), caracteres silábicos en la escritura japonesa;
Ge o Gea, diosa griega que personifica la fertilidad de la tierra;
símbolo químico del elemento Germanio;
las lenguas ye o lenguas ge, una familia de lenguas amazónicas;
sigla de General Electric, una compañía multinacional de servicios y tecnología;
siglas utilizadas por parte de la historiografía para designar a los Guerrilleros Españoles de la guerrilla antifranquista o de la Agrupación de Guerrilleros Españoles;
Guinea Ecuatorial.
Gē (戈), 'gue' o 'daga-hacha', un arma de asta de la antigua China.